Grote of Martinikerk (Doesburg), de hoofdkerk van de Hanzestad Doesburg in de provincie Gelderland, of
Grote of Martinikerk (Sneek), een kerk in Sneek.

Zie ook
Martinikerk (doorverwijspagina)